Klarino (en grec κλαρίνο) est le nom par lequel on désigne en Grèce la clarinette utilisée dans la musique folklorique continentale, dont elle est l'un des principaux instruments :
 clarinette en bois soprano (en do), la plus répandue ;
 clarinette « turque », en métal, se trouvant plutôt en Thrace.

Instrument de la musique grecque
Instrument à vent
Clarinette